Samsung SCH-U450 - мобильный телефон с боковым слайдером для обмена текстовыми сообщениями. Он был выпущен 16 сентября 2009 года на Verizon Wireless как Intensity и на Alltel как DoubleTake.

Характеристики 
Характеристики SCH-U450 включают: клавиатуру QWERTY, Bluetooth, MP3-плеер, SMS, Mobile IM и электронную почту, а также 1,3 MP камеру только для фотографий. Видеосъемка не поддерживается. Телефон выпускается в трех различных цветах: красный фламинго, черный и синий. Телефон также имеет слот для карт памяти Micro SD, доступ к которому можно получить, сняв заднюю панель.

Ссылки

Внешние ссылки 

 Samsung Intensity (U450) Review Phone Arena * Samsung Intensity Review (CNET)

 
SCH-u450